Löwenhof steht für

 Löwenhof (Dortmund)
 Löwenhof (Würzburg), erster Sitz der Würzburger Universität
 Löwenhof (Köln)
 Löwenhof (Ober-Straßheim) bei Friedberg (Hessen)
 Patio de los Leones Alhambra, Spanien 
 Lwi Dwór, Danzig, Polen